Jméno Jan z Rožmberka neslo více osob z rodu Rožmberků:

 Jan I. z Rožmberka († 1389)
 Jan II. z Rožmberka, zvaný řečený Pokojný († 1472) – vrchní hejtman ve Slezsku, český nejvyšší komorník, 3. vladař domu rožmberského v letech 1457–1472
 Jan III. z Rožmberka (1484–1532) – nejvyšší převor českých johanitů, 8. vladař domu rožmberského v letech 1526–1532